Margareta av Österrike kan syfta på:

 Margareta av Österrike (1480–1530), regent och ståthållare i Nederländerna
 Margareta av Österrike (drottning av Böhmen) (1204–1266), drottning av Tyskland och Böhmen, hertiginna av Österrike
 Margareta av Österrike (1416–1486), kurfurstinna av Sachsen
 Margareta av Österrike (1567–1633), österrikisk ärkehertiginna och senare nunna i Spanien
 Margareta av Österrike (1584–1611), spansk drottning